Campeche har flere betydninger:

Campeche (stat) - en delstat i Mexico.
Campeche (by) - hovedstaden i delstaten af samme navn.
Campeche (kommune) - en kommune i delstaten af samme navn.

Se også
 Campeche-bugten